Ширинбеков — фамилия; имеет женскую форму Ширинбекова:

Известные носители 
 Ширинбеков, Вагиф Расим оглы (род. 1987) — азербайджанский футболист, вратарь. Выступает за клуб «ЦСКА» (Баку) и сборную Азербайджана по пляжному футболу.
 Ширинбеков, Олег Хакимбекович (род. 1963) — советский и российский футболист, полузащитник, защитник. Мастер спорта.